

Música 
"The Warning", uma banda de rock feminina do México

Álbuns 
Warning (álbum de Green Day), 2000
The Warning (álbum de Hot Chip), 2006
The Warning (álbum de Queensrÿche), 1984

Músicas 
 "The Warning" (canção de Eminem), uma música de 2009 de Eminem
"Warning" (canção de Green Day), 2000
"Warning" (canção de Incubus)

Filmes 
 The Warning (filme de 1927), um filme mudo de 1927
 The Warning (filme de 1928), um filme britânico de 1928

Desambiguação